Il singolare del torneo di tennis U.S. Pro Tennis Championships 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore José Higueras che ha battuto in finale Hans Gildemeister 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 José Higueras (Campione)
 José Luis Clerc (primo turno)
 Hans Gildemeister (semifinali)
 Balázs Taróczy (secondo turno)
 Johan Kriek (quarti di finale)
 Vijay Amritraj (quarti di finale)
 Tomáš Šmíd (semifinali)
 Ivan Lendl (quarti di finale)

 Christopher Mottram (secondo turno)
 Hans Gildemeister (finale)
 Chris Lewis (terzo turno)
 Terry Moor (terzo turno)
 Heinz Günthardt (terzo turno)
 Kim Warwick (primo turno)
 Ross Case (terzo turno)
 Jan Kodeš (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Tennis Championships 1979